Aslan Karacev era il detentore del titolo, ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Andrej Rublëv ha sconfitto Jiří Veselý con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Novak Đoković (quarti di finale)
  Andrej Rublëv (campione)
  Félix Auger-Aliassime (ritirato) 
  Jannik Sinner (quarti di finale)

  Hubert Hurkacz (semifinale) 
  Denis Shapovalov (semifinale) 
<li>  Aslan Karacev (primo turno)
  Roberto Bautista Agut (secondo turno)

Qualificati 

 Jiří Veselý (finale)
  Ričardas Berankis (quarti di finale) 

  Tarō Daniel (secondo turno) 
  Christopher O'Connell (primo turno)

Lucky loser 

  Alexei Popyrin (secondo turno)

  Alex Molčan (secondo turno)

Wildcard 

  Lorenzo Musetti (primo turno)
  Malek Jaziri (primo turno)

  Andy Murray (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Dubai Tennis Championships 2022